Влади́мир Алексеевич Ва́син:
 Васин, Владимир Алексеевич (спортсмен) (род. 1947) — советский прыгну в воду, российский спортивный функционер.
 Васин, Владимир Алексеевич (художник) (1918—2006) — советский и российский художник.